Schwarzer Pfuhl steht für:
 Schwarzer Pfuhl (Forst), ein Waldgebiet in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Schwarzer Pfuhl, ein Wohnplatz der Gemeinde Bülstringen, Sachsen-Anhalt
 Aschenhütter Teich, auch Schwarzer Pfuhl genannt, bei Herzberg am Harz, Niedersachsen
 Schwarzer Pfuhl (Nister), ein Abschnitt der Nister zwischen Höhn und Fehlritzhausen